Кинана (, ; ок. —) — единокровная сестра Александра Великого, дочь македонского царя Филиппа II от иллирийской (дарданской) княжны Аудаты.

Биография 
Аудата по иллирийским обычаям учила дочь верховой езде, охоте и бою. Полиэн писал, что Кинана в столкновении с иллирийцами собственной рукой убила их королеву Карию и разбила их войско. Филипп II выдал Кинану за племянника Аминту, сына погибшего царя Пердикки III, от которого она родила дочь Адею, позднее переименованную в Эвридику. Александр Великий, как только пришёл к власти в 336 году до н. э., немедленно казнил Аминту как возможного претендента на трон, сделав свою сестру вдовой. На следующий год он обещал её руку агрианскому царю Лангару, но смерть последнего расстроила планы.

Кинана так и не вышла повторно замуж, посвятив себя воспитанию и воинскому обучению Эвридики. Когда Филипп Арридей, незаконный сын Филиппа II, был избран в цари в 323 году до н. э., Кинана решила выдать за него дочь, хотя ранее пообещала её руку диадоху Пердикке. Вопреки возражениям наместника Македонии Антипатра, Кинана выехала за пределы Македонии.

Раздосадованный такими планами, Пердикка выслал своего брата Алкету с войском, который перехватил Кинану после пересечения Геллеспонта. Согласно античному писателю Полиэну, гордая дочь Филиппа предпочла славную смерть в бою нежели, лишённая царского достоинства, вести жизнь простого человека. Источники не сообщают дополнительных подробностей гибели Кинаны.

Смерть Кинаны вызвала волнение в армии Пердикки, и он вынужден был согласиться на брак Эвридики с Филиппом Арридеем. Позднее, в 316 году до н. э., диадох Кассандр перезахоронил прах Кинаны в царском склепе в Эгах (современная Вергина в Греции). Гибель Кинаны также стала одним из поводов, чтобы правитель Македонии Антипатр начал войну против Пердикки, открыв эпоху войн диадохов.

См. также 
 Сподвижники Александра Великого

Примечания

Ссылки 

Семья Александра Македонского
Аргеады
Царевны Македонии
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Похороненные в Греции
Женщины Древней Греции